Perrone ist der Familienname folgender Personen:

 Diego Perrone (* 1977), uruguayischer Fußballspieler
 Eduard Perrone (* 1949), US-amerikanischer römisch-katholischer Priester
 Elisabetta Perrone (* 1968), italienische Leichtathletin
 Ettore Perrone di San Martino (1789–1849), italienischer General und im Herbst 1848 Ministerpräsident des Königreichs Savoyen
 Francesco Perrone (1930–2020), italienischer Langstreckenläufer
 Giovanni Perrone (1794–1876), italienischer Theologe
 Máximo Perrone (* 2003), argentinischer Fußballspieler
 Nico Perrone (* 1935), italienischer Historiker
 Vito Perrone (1933–2011), amerikanischer Pädagoge

Siehe auch:
 Perron
 Péronne (Begriffsklärung)
 Peron